Ihlen kan syfta på:

 Nils Claus Ihlen (1855–1925), en norsk industriman och politiker
 Ihlen, Minnesota – en ort i Pipestone County i Minnesota